

Musica 
 Defender – gruppo heavy metal svedese 
 Defender – album di Rory Gallagher del 1987
 Defender – EP dei Manowar del 1983
 Defender 1994 – EP dei Manowar del 1994
 Defender – singolo di Gabriella Cilmi del 2010
 Defender – singolo di Peter Andre del 2010

Veicoli 
 Defender – yacht del 1895
 Defender – yacht del 1982
 Britten-Norman Defender – aereo militare britannico
 Land Rover Defender – fuoristrada della Land Rover
 USS Defender – nave della marina militare statunitense

Videogiochi 
 Defender – videogioco arcade del 1981
 Defender – videogioco del 2002

Altro 
 Defender – romanzo di C. J. Cherryh del 2001
 Defender – nella vela, team rappresentante il Yacht Club detentore della America's Cup
 Defender – località della California, Stati Uniti d'America
 Windows Defender – programma anti-spyware di Microsoft

Pagine correlate 
HMS Defender
Defenders
The Defender